Натуральне число 1745
 1745 рік до нашої ери
 1745 рік нашої ери